Крива — лінія в евклідовому просторі або в многовиді

Крива ()  — село, Бричанський район 
 Крива ()  — залізнична станція Молдовської залізниці () на лінії Чернівці-Північна — Ларга

Крива — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область

Крива — село, Закарпатська область, Тячівський район
 Крива — село, Закарпатська область, Хустський район
 Крива — село, Івано-Франківська область, Калуський район
 Крива — село, Київська область, Таращанський район
 Крива — район міста Вінниця

Див. також 
 Крива Балка
 Крива Лука
 Крива Пустош
 Крива Руда
 Криве
 Кривий